Список бывших населённых пунктов на территории Максимковского СП Селижаровского района Тверской области.

Примечания